Seznam polkov z zaporedno številko 32.

Seznam 
 Pehotni
 32. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 32. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 32. pehotni polk (Wehrmacht)
 32. strelski polk (ZSSR)
 32. grenadirski polk (Wehrmacht)
 32. Reiter polk (Wehrmacht)
 32. pehotni polk (ZDA)

 Konjeniški
 32. konjeniški polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 32. oklepni polk (ZDA)
 32. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 32. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 32. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 32. artilerijski polk (Wehrmacht)

 Inženirski/Pionirski
 32. pionirski polk (Wehrmacht)

Glej tudi